Baranga:
 Aurel Baranga
 Râul Baranga

Toponime românești